Aranypart (brit gyarmat)  a mai Ghána területén
 Bolgár Aranypart vagy Aranyhomok (Zlatni pjasszaci), a bolgár tengerpart egy szakaszának megnevezése
 Dán Aranypart, a ghánai Aranypart része
 Siófoki Aranypart
 Aranypart Valóságshow
 Aranypart 1997-es tévéfilm
 Aranypart (2008) ausztrál televíziós sorozat